Игрок года в Боливии — ежегодный приз. Приз даётся лучшему боливийскому футболисту, вне зависимости от того, где он выступает — за достижения в чемпионате Боливии, иностранном чемпионате, либо в сборной страны.

Победители (Premio Mayor) 
С 1991 по 2015 год свою премию, на основании голосования читателей, вручала газета Diario El Deber (город Санта-Крус-де-ла-Сьерра). Официальное название награды — Premio Mayor.

Победители (Cábala) 
С 2019 года награды лучшим футболистам сезона в Боливии вручает издание Cábala.

Примечания

Ссылки 
 Сайт газеты «Diario El Deber»

Футбольные награды
Футбол в Боливии